E-Di 3000 ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2017 produziert wird.

Handlung 
Die Serie dreht sich um das Leben von den Jungen Chuck. Mit dem E-Di 3000 kann er sich aussuchen was als nächstes passiert und sich dadurch unterschiedliche Abenteuer erschaffen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2017 von DHX Media und Corus Entertainment in Kanada produziert. Erstmals wurde die Serie am 7. Mai 2017 auf YTV statt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt am 5. Februar 2018 auf Super RTL und Toggo plus. Zudem ist die Serie auf Kividoo verfügbar.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre